Il existe au moins trois monuments nommés Pagode Shwesandaw en Birmanie. Il s'agit de stûpas censés contenir un ou plusieurs cheveux du Bouddha (Shwesandaw signifie : temple d'or du cheveu).
 la Pagode Shwesandaw, à Bagan.
 la Pagode Shwesandaw, à Prome.
 la Pagode Shwesandaw à Twante, près de Rangoon.

Homonymie d'édifice religieux